Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 2000, které se konaly v Sydney v Austrálii od 15. září 2000 do 1. října 2000. Těchto her se zúčastnilo 10651 sportovců ze 199 zemí v 300 disciplínách ve 28 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 2000 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 2000
2000